Список круглоротых и рыб, занесённых в Красную книгу Московской области — включает в себя 1 вид круглоротых и 10 видов рыб, занесенных в Красную книгу Московской обл. В 3-е издание книги (2018 год) включены, как охраняемые редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды в Московской области:

 Класс круглоротые:
 Европейская ручьевая минога
 Класс лучеперые рыбы:
стерлядь
 сом обыкновенный
 жерех (популяции бассейна верхней р. Москвы и Канала им. Москвы с водохранилищами)
 быстрянка
 белоглазка (популяции бассейна верхней Волги (Иваньковское вдхр.) и Канала им. Москвы с водохранилищами)
 синец
 подкаменщик обыкновенный
 хариус европейский
 подуст
 чехонь

Примечания

Ссылки 
Красная книга Московской обл. (изд. 2018 года)

Литература 

Списки видов, занесённых в Красную книгу Московской области